Stensjöflyarna kan avse två grupper av sjöar i Hotagens socken, Krokoms kommun, Jämtland:
Stensjöflyarna (Hotagens socken, Jämtland, 711506-144477), sjö i Krokoms kommun,  (37,5 ha)

Stensjöflyarna (södra gruppen)
Stensjöflyarna (Hotagens socken, Jämtland, 709836-143914), sjö i Krokoms kommun, 
Stensjöflyarna (Hotagens socken, Jämtland, 709839-143894), sjö i Krokoms kommun, 
Stensjöflyarna (Hotagens socken, Jämtland, 709847-143884), sjö i Krokoms kommun, 
Stensjöflyarna (Hotagens socken, Jämtland, 709861-143855), sjö i Krokoms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn